Kråkö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kråkö, Sibbo, Nyland, 
 Kråkö, Borgå, Nyland,

Se även
Kråkören
Skatön